Сен-Жуст-сюр-Вйор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 95 км на північний схід від Тулузи, 30 км на південний захід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 102 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 214,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сен-Жуст-сюр-Вйор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жуст-сюр-Вйор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон